Григо́рий Ви́кторович Анике́ев (род. 28 февраля 1972, село Дутово, Коми АССР, СССР) — российский бизнесмен и политик. Владелец компании «АБИ Групп», занимающейся мясопереработкой и строительством. Депутат Государственной думы V, VI и VII созывов. Миллиардер. Находится под персональными международными санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и так далее.

Биография 
Родился в 1972 году в селе Дутово, Коми АССР.
В 1989—1994 годах учился во Владимирском государственном техническом университете, специальность — радиотехника.

Организовал компанию «Поком», производящую пельмени одноимённой марки. В 1994 году на её основе организовал компанию «Аникеев Бизнес Инвест», позднее переименованную в «АБИ групп». Эта компания скупала различные предприятия Владимирской области.

С 2001 года глава фонда «Милосердие и порядок». В 2007 году фонд был преобразован в «патриотическую общественную организацию».

В 2005 стал депутатом Владимирского законодательного собрания от партии «Родина» (главой местного отделения этой партии был Валерий Аникеев, брат Григория Аникеева).

В 2007 году стал членом политсовета Владимирского отделения партии «Единая Россия».

С 2007 года является депутатом Государственной думы, членом фракции «Единая Россия». Входил в V созыв (2007—2011) и VI созыв (2011—2016), входит в VII созыв (2016—2021).

Являлся членом комитетов Государственной думы по вопросам труда и социальной политики (V—VI созывы), по вопросам собственности (VI созыв) и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (VII созыв).

За 12 лет депутатских полномочий, с декабря 2007 года по август 2019 года выступил соавтором 16 законодательных инициатив или поправок к проектам федеральных законов.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 23 февраля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 24 марта 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Имущество 
По состоянию на 2012 год Аникеев являлся акционером 17 и собственником 16 компаний.

Принадлежащая Аникееву компания «АБИ Групп» занимается мясопереработкой и строительством, а также торговлей, транспортными услугами и медиабизнесом.

По данным издания «Slon.ru», в 2013 году являлся владельцем самого большого зарубежного счёта среди депутатов Государственной думы — 370 миллионов рублей в швейцарском банке «UBS».

До 2015 года входил в список богатейших бизнесменов России по версии журнала «Forbes» — с состоянием, оценённым в 400 миллионов долларов.

Доходы 

С 2011 года входит в пятёрку депутатов Государственной думы с наибольшим задекларированным годовым доходов, в том числе в 2011—2014 и 2017—2018 годах занимает абсолютное первое место.

C 2010 года (за исключением 2017 года) Аникеев входит в десятку в рейтинге «Власть и деньги» журнала «Forbes», в том числе в рейтинге 2014 года занимал первое место. Этот рейтинг перечисляет чиновников, депутатов, сенаторов и руководителей госкорпораций, ранжированных по семейному доходу за прошлый год.

На 2020 год — самый богатый депутат Госдумы. Его доход составляет 2352.97 млн рублей. Занимает 8-ю позицию в рейтинге Forbes—2020 богатейших госслужащих и депутатов России.

Семья 
 Брат Анатолий, владелец доли отеля, ранее принадлежавшего Григорию Аникееву.
 Брат Валерий, бывший глава регионального отделения партии «Родина», бывший депутат Владимирского законодательного собрания от «Российской партии пенсионеров», владелец доли отеля, ранее принадлежавшего Григорию Аникееву.
 Бывшая жена — Ольга Полякова (род. 1974), имеет гражданство Мальты.
 Сын — Артем Аникеев (род. 2000), имеет гражданство Мальты.
 двоюродный брат — Андрей Аникеев — депутат государственной думы 8-го созыва.

Критика 
Критиковался Дмитрием Гудковым и Ильёй Пономаревым, членами партии «Справедливая Россия», за одновременное ведение бизнеса и депутатство, вошёл в составленный ими список «Золотые крендели „Единой России“».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Государственной думы
 Профиль на сайте журнала «Forbes»

Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области
Предприниматели России
Миллиардеры России
Члены партии «Родина» (Россия)
Выпускники Владимирского государственного университета
Фигуранты «Архива Пандоры»
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине